Campeonato Uruguayo de Fútbol 1928 var den 26:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid två tillfällen. Totalt spelades 240 matcher med 562 gjorda mål.

Peñarol vann sin nionde titel som uruguayanska mästare.

Deltagande lag 
16 lag deltog i mästerskapet, samtliga från Montevideo.

Poängtabell

Källor 
 

1928
1928 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1928